|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Calcutta (officieel Sunfeast Open) van 2005 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2005 in de Indiase stad Calcutta. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen. Russin Anastasia Myskina won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Anastasia Myskina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zevende geplaatste Kroatische Karolina Šprem in twee sets. Myskina was de eerste die het toernooi van Calcutta op haar naam kon schrijven. Het was haar tiende (en laatste) WTA-titel, de enige van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste Russische duo Jelena Lichovtseva en Anastasia Myskina won het toernooi. In de finale versloegen zij de ongeplaatste zussen Neha en Shikha Uberoi in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Lichovtseva had daarnaast 23 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Myskina twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Calcutta 2005
Calcutta